Santos Degollado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santos Degollado, Chiapas, Tecpatán, 
 Santos Degollado, Oaxaca, San Juan Bautista Guelache, 

Robotskapade Mexikoförgreningar